Niemcy:
 Westfalenhalle – dzielnica Dortmundu
 Westfalenhallen – kompleks budynków w Dortmundzie